La saison 2020-2021 de la National League est la  de la cinquième division anglaise.

Les vingt-trois clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-deux autres. À la fin de la saison, le champion est promu en League Two et les quatre suivants du classement s'affrontent en playoffs pour une place dans la division supérieure. Les quatre derniers clubs sont relégués en National League North & South. La décision d'affectation en National League North ou National League South revient à la National League, déterminée en fonction de la situation géographique des clubs.

Du fait de l'exclusion du Macclesfield Town le , la compétition se joue à vingt-trois équipes avec seulement trois relégations en fin de saison. N'ayant pas accompli de match depuis le , les résultats de Dover Athletic sont effacés le , et le club sera déduit 12 points lors de la saison 2021-2022. Par conséquent, la saison se termine avec 22 clubs. De plus, après que les divisions Nord et Sud de la Ligue nationale sont déclarées nulles le , aucune équipe n'est reléguée cette saison.

Les 24 clubs participants 

Légende des couleurs

Championnat

Classement

Playoffs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
National League
Premier League 2020-2021
FL Championship 2020-2021
League One 2020-2021
League Two 2020-2021

Lien externe 
 Site officiel

Championnat d'Angleterre de football de cinquième division
Championnat M5
Football M5
Angleterre M5